E961 kan syfta på: 

 E961 – en europaväg som går mellan Tripoli och Gythio i södra Grekland
 E961 – ett E-nummer för Neotam